Halocaridina är ett släkte av kräftdjur. Halocaridina ingår i familjen Atyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Halocaridina